Traité de Berlin (1715), pendant la Grande guerre du Nord, entre la Grande-Bretagne et le royaume de Danemark et de Norvège.
 Traité de Berlin (1732) ou « traité des Trois Aigles noires », entre l'Autriche et la Prusse, signé mais non ratifié par la Russie.
 Traité de Berlin (1742), entre la Prusse et les Habsbourg d'Autriche, qui renoncent à leurs droits sur la Silésie.
 Traité de Berlin (1792), traité d'alliance entre l'empereur romain germanique Léopold II, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II et les princes de Hesse et de Saxe, qui établit la Première Coalition.
 Traité de Berlin (1878), accord entre les puissances européennes concernant notamment le contrôle de la Russie sur les Balkans et sur l'Arménie ; il a reconnu l'autonomie de la principauté de Bulgarie et l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, vis-à-vis de l'Empire ottoman.
 Traité de Berlin (1885), accord entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne sur l'attribution de territoires en Afrique centrale.
 Traité de Berlin (1889), accord garantissant l'indépendance politique des Samoa.
 Traité de Berlin (1899), accord de partition des Samoa entre l’Allemagne et les États-Unis.
 Traité de Berlin (7 mars 1918), traité de paix entre l'Allemagne et la Finlande, reconnaissant l'indépendance du royaume de Finlande
 Traité de Berlin (27 août 1918), complément du Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la république socialiste fédérative soviétique de Russie, alors en pleine guerre civile.
 Traité de Berlin (1921), accord entre les puissances européennes entérinant la signature des États-Unis concernant le sort de l'Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles de 1919 ;
 Traité de Berlin (1926), accord d'amitié et de neutralité mutuelle entre l'Allemagne et l'URSS ;
 Traité de Berlin (1990), accord entre la France et l'Allemagne sur la création d'une chaîne de télévision culturelle européenne, nommée Arte par la suite.

Notes et références

Berlin